NGC 3907B (другие обозначения — UGC 6793, MCG 0-30-26, IRAS11468-0048, ZWG 12.92, KCPG 304A, PGC 36928) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Девы.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога», а его название связано лишь с его близостью на небе к NGC 3907. По всей видимости, находится рядом с NGC 3907 и в пространстве, но следов взаимодействия между галактиками не наблюдается.

Примечания 

 

3907
Дева (созвездие)